Pleasant Bay – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness;
 Pleasant Bay – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness;
 Pleasant Bay – dawna nazwa zatoki Beautiful Cove w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby.